Список млекопитающих Италии — включает около 119 видов млекопитающих.

Отряд: Eulipotyphla

Отряд: Chiroptera

Отряд: Lagomorpha

Отряд: Rodentia

Отряд: Carnivora

Отряд: Cetartiodactyla

Примечания

Ссылки 
 Iconografia dei Mammiferi italiani
 Guida alla fauna di interesse comunitario
 Zoogeografia dei Mammiferi italiani
 European Mammal Assessment
 The Bottlenose Dolphin Research Institute BDRI: Delfini, Educazione e Ricerca con sede in Sardegna

Млек